Die Mannschafts-Europameisterschaften der Herren und Damen 2017 im Squash ( 2017 European Team Squash Championships) fanden vom 26. bis 29. April 2017 in Helsinki, Finnland, und vom 4. bis 7. April 2016 in Saint Helier auf Jersey statt. Insgesamt traten 34 Mannschaften bei den Herren und 24 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 45. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 40. Austragung. Die in Division 3 eingeteilten Mannschaften spielten ihr Turnier bereits Anfang April in Saint Helier, während die Divisionen 1 und 2 ab Ende April in Helsinki ihre Spiele bestritten.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften spielten gemäß ihrer Platzierung bei der vorangegangenen Europameisterschaft in drei unterschiedlichen Divisionen. In der Division 1 traten bei Herren und Damen jeweils die acht besten Mannschaften an und spielten um den Europameistertitel. Zunächst wurden die Mannschaften auf zwei Gruppen aufgeteilt und trugen ihre Partien im Round-Robin-Modus aus. Die beiden besten Mannschaften zogen ins Halbfinale ein, die übrigen mussten in die Abstiegsrelegation. In der zweitklassigen Division 2 traten bei den Herren insgesamt zwölf Mannschaften in vier Gruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten trafen in einer K.-o.-Runde aufeinander und ermittelten die zwei Aufsteiger in Division 1. Die beiden schwächsten Mannschaften der Division 1 stiegen im Gegenzug ab, bei den Damen galt der Auf- und Abstiegsmodus äquivalent. Die Division 2 der Damen bestans in diesem Jahr aus neun Mannschaften, die ebenfalls zunächst in einer Gruppenphase die Gruppensieger ermittelten. In der Division 3 traten bei den Herren insgesamt 15 Mannschaften in drei Vierergruppen und einer Dreiergruppe an. Die Gruppenersten und -zweiten spielten wiederum in einem K.-o.-System weiter. Bei den Damen, bei denen sieben Mannschaften antraten, wurden in einem Round-Robin-Modus die Platzierungen ermittelt. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt.

Alle Mannschaften bestanden aus mindestens drei und höchstens sechs Spielern bzw. Spielerinnen, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung wurden drei Einzelpartien bei den Damen bzw. vier bei den Herren bestritten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien war unabhängig von der Meldereihenfolge der Spielerinnen bzw. Spieler.

Herren

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale, Finale 

Die Begegnung zwischen Deutschland und Schottland im Spiel um Platz drei endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (133:127) zugunsten Deutschlands.

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Plätze 5 bis 8

Relegation

Division 3

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8 

Die Begegnung zwischen Estland und Malta in der ersten Runde endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (119:103) zugunsten von Estland.

Trostrunde

Plätze 9 bis 14 

Die Begegnung zwischen der Isle of Man und Guernsey in der zweiten Runde endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (159:158) zugunsten der Isle of Man.

Spiel um Platz 13

Damen

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale, Finale

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Halbfinale, Finale

Spiel um Platz 5

Plätze 7 bis 9 
Das Resultat der Begegnung zwischen dem Viert- und Fünftplatzierten der Gruppe A wurde übernommen.

Division 3

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 

 Ergebnisse der Divisionen 1 und 2
 Ergebnisse der Division 3

2017
Squashturnier 2017
Squashturnier in Helsinki
Sportveranstaltung in Saint Helier
Squashturnier in Jersey